Lappkojtjärnen kan avse:
Lappkojtjärnen (Föllinge socken, Jämtland)
Lappkojtjärnen (Kalls socken, Jämtland)

Se även 
 Lappkåtatjärnen
 Lapptjärnen